Гай Плавтий Веннон (; IV век до н. э.) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Плавтиев, консул 347 и 341 годов до н. э.

Коллегой Гая Плавтия по первому консульству был патриций Тит Манлий Империоз Торкват. Войны в этом году не велись; изменились только условия выдачи ссуд.

В 341 году Гай Плавтий стал консулом во второй раз. Его коллегой был Луций Эмилий Мамерцин. В это время шла Первая Самнитская война, и Эмилию досталось по жребию командование в Самнии, а Плавтию - военные действия против вольсков и города Приверн. Плавтий быстро взял Приверн и оставил там гарнизон, отняв у города две трети его владений. Вольски после сражения, которое не выявило победителя, бежали в Антий. 

Вскоре сенат заключил мир с самнитами. Поскольку возникла угроза восстания латинов, консулы получили приказ сложить с себя полномочия раньше обычного, чтобы консулы на следующий год могли быть избраны как можно скорее

Примечания 

Плавтии